Unitats de Mobilització Popular (del seu nom en anglès Popular Mobilization Units), milícies paramilitars de l'Iraq
 Pari Mutuel Urbain, sistema d'apostes esportives hípiques de França
 Pla de millora urbana, document de desenvolupament parcial d'un Pla d'ordenació urbanística municipal